Big Game peut désigner :
 Big Game, un film d'action réalisé par Jalmari Helander et sorti en 2014, avec Samuel Lee Jackson ;
 The Big Game, un jeu de loterie proposé dans  des États-Unis, renommé depuis 2002 The Big Game Mega Millions ;
 Big Game, un album studio du groupe White Lion, sorti en 1989 ;
 The Big Game, un film d'action réalisé par Robert Day et sorti en 1972, ayant pour titre français Les espions meurent à l'aube ;
 Big Game, film américain réalisé par Dallas M. Fitzgerald, sorti en 1921 ;
 The , un film allemand de Robert A. Stemmle sur l'équipe nationale de football, sorti en 1942, ayant pour titre allemand Das große Spiel ;
 The , un film de George Nichols Jr. sorti en 1936 ;
 The , une partie de poker en cash game hautes limites, jouée au Bellagio un casino de Las Vegas ;
 The , une émission télévisée de poker, diffusée sur Fox Network, entre 2010 et 2011 ;
 The , un cheval de course ayant remporté plusieurs prix en 1941 et 1942 ;
 BIG-GAME un studio de design basé en Suisse, crée en 2004.